Amphoterus (mythologie), zoon van Alcmaeon en Calirrhoe
 Amphoterus (admiraal), een van de admiraals van Alexander de Grote
 Een Trojaan die door Patroclus tijdens de Trojaanse Oorlog werd gedood

Noten